VAT1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 419 амінокислот, а молекулярна маса — 45 899.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки